Anapoima kan syfta på:

Colombia 

 Anapoima (kommun), Cundinamarca, 
 Anapoima (ort), Cundinamarca,